Калтепек има више значења:

 Општина Калтепек (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Калтепек (Калтепек, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику